

Animal 
 Conepatus semistriatus

Lugares

 Jaguaré, município brasileiro 
 Jaguaré (distrito), de São Paulo
 Jaguaré (bairro), de São Paulo

Esporte
 Associação Jaguaré Esporte Clube

Pessoas
Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, futebolista

Desambiguação